Příjmení Jasiński nosí více významných osobností:

 Jakub Jasiński (1761–1794) – polský šlechtic, politik a generál
 Józef Jasiński (1828–1898) – rakouský politik polské národnosti z Haliče
 Kazimierz Jasiński (1920–1997) – polský historik a genealog
 Mirosław Jasiński (* 1960) – polský disident, diplomat, scenárista a režisér
 Rita Jasinská (* 1968) – rusko-česká divadelní režisérka, divadelní a televizní herečka polské národnosti